Claudia Pulcra () era il nome di diverse donne romane appartenenti al ramo del Pulchri della gens Claudia:
 Clodia Pulcra (nata Claudia Pulcra), sorella di Publio Clodio Pulcro, moglie di Quinto Cecilio Metello Celere e ispiratrice della "Lesbia" di Catullo;
 Clodia Pulcra (o Claudia Pulcra), figlia di Publio Clodio Pulcro, figliastra di Marco Antonio e moglie di Augusto;
 Claudia Pulcra, bisnipote di Augusto e moglie di Publio Quintilio Varo;
 Claudia Pulcra, moglie di Lucio Licinio Lucullo;
 Claudia Pulcra, moglie di Quinto Marcio Re;
 Claudia Pulcra, moglie di Tiberio Sempronio Gracco;
 Claudia Pulcra maggiore, figlia maggiore di Appio Claudio Pulcro;
 Claudia Pulcra minore, figlia minore di Appio Claudio Pulcro.